Младово може бити:

 Младово (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Младово (Бугарска), насељено мјесто у општини Сливен, Република Бугарска